Meervallen is de benaming die gebruikt wordt voor de volgende vissenfamilies:
 Auchenipteridae, ook wel Houtmeervallen genaamd.
 Siluridae, ook wel Echte meervallen genaamd.
 Lacantuniidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Meervallen
 Akysidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Meervallen
De benaming wordt ook wel gebruikt voor vissen uit de orde Meervalachtigen (Siluriformes)